Unterlaussa heißen:

 Unterlaussa (Gemeinden Sankt Gallen, Weyer), Ortschaft der Gemeinden  Sankt Gallen, Steiermark und Weyer, Oberösterreich
 Unterlaussa (Gemeinde Garsten), Ortschaft der Gemeinde Garsten, Oberösterreich